

Niemcy 
 Bismark (Altmark) – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Stendal

Stany Zjednoczone 
 Bismark (ang. Bismark Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Cuming
 Bismark (ang. Bismark Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Platte

Zobacz też 
 Bismarck
 Bismark/Kläden